Чаморро:

 Чаморро — коренные жители острова Гуам.
 Чаморро — язык народа чаморро, один из западных малайско-полинезийских языков, официальный язык Гуама и Северных Марианских островов.

Персоналии 
 Чаморро, Фруто (1804—1855) — никарагуанский политик, возглавлявший страну в 1853—1855 годах.
 Чаморро, Эустасио (?—?) — парагвайский футболист, защитник.

Составные фамилии 
 Барриос де Чаморро, Виолета (род. 1929) — президент Никарагуа в 1990—1997 годах.
 Чаморро Боланьос, Диего Мануэль (1861—1923) — никарагуанский политический деятель, Президент Никарагуа в 1921—1923 годах.
 Чаморро Варгас, Эмилиано (1871—1966) — политический деятель Никарагуа, генерал, один из лидеров Консервативной партии.
 Чаморро Ореамуно, Росендо (род. 1947) — никарагуанский политический деятель, Временный президент Никарагуа в 1923 году.

См. также 
 Договор Брайана — Чаморро — договор, подписанный между США и Никарагуа 5 августа 1914 года в результате войны между ними. 
 Договор Чаморро — Вейцеля — двусторонний договор, заключённый между США и Никарагуа после вооружённого вмешательства США в гражданскую войну в Никарагуа.